Kasjuszowie (Casii) z przydomkiem (cognomen) Longinus to rzymski ród plebejski.

Kasjuszowie